George Graham se poate referi la:

Politicieni 
Lord George Graham (1715–1747), ofițer naval, MP de Stirlingshire
George Graham (politician nord-irlandez) (n. 1945)
George Graham (Scottish MP) (1730–1801), MP for Clackmannanshire and Kinross-shire, Lord Lieutenant of Kinross-shire
George Graham (soldat) (1772–1830), secretar interimar american de război
George Graham (politician neozeelandez) (1812–1901)
George Graham (politician australian) (1838–1922)
George Scott Graham (1850–1931), american
George Perry Graham (1859–1943), canadian
George G. Graham (born 1931), american
George J. Graham, Jr. (1938–2006)

Sportivi
George Graham (n. 1944), fost fotbalist și antrenor scoțian
George Graham (mountaineer), Aoraki / Mount Cook
George Graham (rugby) (born 1966), rugbist scoțian
George Graham (soccer) (1902–1966), fost fotbalist canadian

Alții 
George Graham (bishop) (d. 1643)
George Graham (clockmaker) (1673–1751), inventator englez
George Farquhar Graham (1789–1867), muzicolog scoțian
George Rex Graham (1813–1894), fondatorul Graham's Magazine din Philadelphia
George Samuel Graham (1874–1952), avocat și etnograf neozeelandez
George Graham (Registrar General) (1842–1880)
George Mason Graham (1807–1891), first chairman of the board of trustees of the Louisiana State Seminary of Learning, forerunner of Louisiana State University

Vezi și